Il doppio del Baton Rouge Pro Tennis Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rajeev Ram e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma Ram non ha partecipato al torneo di doppio.

Reynolds ha partecipato con Robert Kendrick, ma ha perso nel 1º turno contro Treat Conrad Huey e Harsh Mankad

Stephen Huss e Joseph Sirianni hanno battuto in finale 1–6, 6–2, [13–11] Chris Guccione e Frank Moser.

Teste di serie

 Scott Lipsky /  David Martin (semifinali)
 Chris Guccione /  Frank Moser (finali)

 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (semifinali) 
 Stephen Huss /  Joseph Sirianni (campione)

Tabellone

Note 
 
 

Baton Rouge Pro Tennis Classic 2010